Le stade de Duparc également appelé le stade Nelson Mandela de Duparc est un stade situé au nord de l'ile de la Réunion dans la ville de Sainte-Marie.

Histoire 
C'est le stade principal de la commune et se situe à proximite du Centre commercial Duparc et du complexe Cinépalmes. En cours d'année 2014, le stade est entièrement rénové. Les travaux ont duré près d'un an et demi.

Le club résident du stade est l'US Sainte-Marienne.

Stade de football à La Réunion
Stade portant le nom d'une personnalité politique
Architecture à Sainte-Marie (La Réunion)